Gidon Sagi
 Uri Sagi	
 Saga